Die Malaysian Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 2. Oktober 2011 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bangkok die PTT Thailand Open gespielt, die genau wie die Malaysian Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel, Michail Juschny, trat nicht zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Finale stehen sich Janko Tipsarević und Marcos Baghdatis gegenüber, was ersterer in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte. Es war sein erster ATP-Titel. Die letztjährigen Doppelsieger František Čermák und Michal Mertiňák traten ebenfalls nicht mehr zusammen an. Čermák konnte jedoch mit seinem neuen Partner Filip Polášek erneut das Finale erreichen, wo sie auf Eric Butorac und Jean-Julien Rojer trafen. Letztere entschieden dieses für sich und sicherten sich ihren fünften gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 850.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 947.750 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. September 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Kuala Lumpur